Houf ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Houf (1932–2012), belgischer Fußballspieler
 Marcel Houf (* 1951), tschechisch-österreichischer Künstler

Siehe auch:
 Huf (Begriffsklärung)